Елена Леонидовна Нургалиева (9 января 1976, пос. Куеда Пермской области, СССР) — российская спортсменка, марафонец и сверхмарафонец. Мастер спорта международного класса. Восьмикратная победительница и двукратная рекордсменка трассы сверхмарафона The Comrades (ЮАР), четырехкратная победительница марафона , ЮАР.

Биография 
Первоначально Елена занималась лыжными гонками, в том числе в школе — под руководством своего отца, а в университете — у Геннадия Федоровича Ноговицина. Бегать Елена начала уже после окончания университета в 1998 году под руководством Елены Ивановны и Сергея Александровича Поповых.

Елена окончила Пермское педагогическое училище № 3 и биологический фактультет Пермского государственного университета, в котором потом работала на кафедре физической культуры и спорта.

Как правило, Елена выступает на соревнованиях вместе со своей сестрой-близнецом Олесей.

Спортивная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль Елены Нургалиевой на сайте IAAF
 Интервью для Спорт-Экспресс 

Родившиеся в Куеде
Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы России
Выпускники биологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Мастера спорта России международного класса
Сверхмарафонцы России
Легкоатлеты по алфавиту